Kevin Ramírez (ur. 1993) – peruwiański piłkarz
 Kevin Ramírez (ur. 1994) – urugwajski piłkarz
 Kevin Ramírez (ur. 1998) – meksykański piłkarz